Papaz est le nom de plusieurs localités du Kosovo : 
 Papaz (Suva Reka)
 Papaz (Uroševac)